Bastsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bastsjön (Linneryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (62 ha)
Bastsjön (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun,  (12,3 ha)
Bastsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (14,4 ha)

Se även 
Bastasjön
Bastusjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn